Krul ist der Familienname folgender Personen:
 André Krul (* 1987), niederländischer Fußballtorhüter
 Ludwig Krul († 1431), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Tim Krul (* 1988), niederländischer Fußballtorhüter

Weiteres:
 Krul Point

Siehe auch:
 Krull
 Król
 Crull
 Kruhl
 Gruhl